Cet article présente la liste des épisodes de la telenovela argentine Kally's Mashup : La Voix de la pop (2017-présent).

Diffusion

Liste des épisodes

Première saison (2017-2018)

Episodes spéciaux  (2017-2019)

Deuxième saison (2019)

Notes et références 
Notes

Références 

Kally's Mashup : La Voix de la pop
Kally's Mashup : La Voix de la pop